«Ру́жомберок» () — словацкий футбольный клуб из города Ружомберок.

Традиционные цвета клуба и флага города белый, жёлтый и красный. В 2005 году новый спонсор Mondi Business Paper SCP представил новую форму белого, оранжевого и чёрного цветов. Самое большое достижение клуба — выигрыш в 2006 году дубля: чемпионата и Кубка. Основными игроками команды являются Марек Сапара (капитан), Любош Гайдух (вратарь), Ян Незмар и Эрик Ендришек.

Достижения 
 Чемпион Словакии(1): 2006
 Бронза Чемпионата Словакии (4): 2001, 2004, 2017, 2019
 Обладатель Кубка Словакии: 2006

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Ссылки 
 
 Фан-сайт

ФК «Ружомберок»